Risso bezeichnet:

 Risso (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay

Risso ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Risso (1777–1845), französischer Pharmazeut
 Arturo Risso de Leon, uruguayischer Politiker
 Eduardo Risso (* 1959), argentinischer Comiczeichner
 Eduardo Risso (Ruderer) (1925–1986), uruguayischer Ruderer
 Ignacio Risso (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Joseph Antoine Risso (1777–1845), französischer Naturforscher
 Mario Risso (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Roberto Risso (1925–2010), italienischer Schauspieler
 Walter Pintos Risso (1906–2003), uruguayischer Minister für öffentliche Bauten